Оле́г Юрьевич Льво́в (24 сентября 1971, Ленинград) — российский футболист и игрок в мини-футбол, играл на позициях полузащитника и нападающего.

Карьера 
В 1993 году играл в майкопской «Дружбе», которая выступала в первой лиге, а уже в первом Кубке России дошла до полуфинала, где уступили будущим обладателям кубка «Торпедо» Москва, а Львов в полуфинальном матче вышел на замену Мурату Зекоху. В 1994 году перешёл в «Обнинск», выступавшем во Втором дивизионе, где провёл 7 матчей и забил 2 гола.

Позже выступал за любительские и мини-футбольные клубы Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Саратова.

Достижения

Командные 
  «Дружба»
Полуфиналист Кубка России: 1992/93

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Обнинск»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Зенит»
Игроки МФК «Саратовец»
Спортсмены нескольких видов спорта